Горевий — російське прізвище.

Відомі носії 
 Горевий Анатолій Георгійович (1952–2020) — радянський і російський артист оперети, артист Саратовського театру оперети (з 1984), заслужений артист Росії (1998).
 Горевий Володимир Емільйович (1944–2019) — радянський і російський скульптор.
 Горевий Гарий Семенович (1939–2020) — російський краєзнавець.
 Горевий Дмитро Михайлович — російський актор.
 Горевий Михайло Віталійович (. 1965) — російський актор.